Viry (Jura)
Viry (Saône-et-Loire)
Viry (Haute-Savoie)
ook:
Viry-Châtillon, Essonne 
Viry-Noureuil, Aisne